

События 
 33 — Консулы: Гай Юлий Цезарь Октавиан (во 2-й раз, патриций) и Луций Волькаций (плебей); консулы-суффекты: Луций Автроний, Луций Флавий, Гай Фонтей, Марк Ацилий, Луций Виниций и Квинт Лароний (все — плебеи); проконсулы: Аппий Клавдий Пульхр (в Испании); Луций Корнифиций (в Африке) и Марк Геренний Пицен (в Азии); преторы: Квинт Цереллий и Луций Азеллий; претор-суффект: Азеллий; пропретор: Луций Кальпурний Бибул (в Сирии); эдилы: Гай Валерий, Гай Турпилий и Марк Випсаний Агриппа; народный трибун: Петроний; квесторы: Луций Ливий Лиг и Луций Корнелий; проквестор: Марк Юний Силан (в Македонии); понтифик: Тиберий Клавдий Нерон.
 33 — Присоединение Мавретании к Риму в связи со смертью царя Бокха II.

Скончались 
 Юань-ди — император Китая с 48 до н. э. по 33 до н. э.;
 Тиберий Клавдий Нерон Старший — отец императора Тиберия.

См. также

Примечания